Kandahár může být:

 Kandahár – město v Afghánistánu
 Kandahár – distrikt v Afghánistánu
 Kandahár – provincie v Afghánistánu
Kandahár - starý typ lyžařského vázání